Coupland – miejscowość w Anglii, w Kumbrii
 Coupland – miejscowość w Anglii w hrabstwie Northumberland
 Coupland – miejscowość w USA, w stanie Teksas